Baix Empordà: Puig de Sant Pere (Garrigoles)
 Conflent: Puig de Sant Pere (Vallmanya)
 Ripollès: Puig de Sant Pere (Gombrèn)
 Mallorca: Puig de Sant Pere (Palma), barri de Palma.

Vegeu també 
 Puig de Sant Pere Màrtir o Puig d'Ossa
 Puig del Solà de Sant Pere